Moloc puede hacer referencia a:

 Moloc es una divinidad fenicia y cartaginesa, dios del fuego al que se inmolaban víctimas humanas, principalmente niños; o mujeres vírgenes.
 Moloc, móloc o lagarto espinoso es un reptil escamoso, un  saurio.